(1910-1999), actrice italienne ;
 Ernesto Calindri (1909-1999), acteur italien ;
  (1733-1811), historien, homme religieux et ingénieur hydraulique italien.